Gökgöz ist die Bezeichnung folgender Ortschaften:

 Gökgöz (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der türkischen Provinz Adana
 Gökgöz (Laçin), Ortschaft im Landkreis Laçin der türkischen Provinz Çorum
 Gökgöz (Pamukova), Ortschaft im Landkreis Pamukova der türkischen Provinz Sakarya